Бахадур — форма тюрко-монгольского почётного титула и имени багатур.

 Бахадур, Тегх (1621 — 1675) — девятый сикхский гуру.
 Бахадур Шах Зафар (1775 — 1862) —  последний император из династии Великих Моголов и династии Тимуридов.
 Тауке-Мухаммад-Бахадур-Гази хан (1635-1715) - последний хан казахского ханства, имевший титул старшего хана.
 Бахадур-хан — сын Шибана, правитель восточной части Золотой Орды.
 Бахадур-Султан — сын хана Ахмата.
 Бахадур и Сона — небольшой роман азербайджанского писателя Наримана Нариманова.

См. также 
 Бахадыр Герай (убит 1523) — сын и наследник крымского хана Мехмеда I Герая.
 Бахадыр I Герай (1602-1641) — крымский хан из династии Гераев, сын крымского хана Селямета I Герая.
 Бахадыр II Герай (1722-1791) — крымский хан, пришедший к власти во время восстания 1782 года. Старший сын царевича Ахмеда Герая и внук крымского хана Девлета II Герая.